Uomini e lupi (film 1939) – film statunitense del 1939
 Wolf Call - Minaccia in alto mare – film francese del 2019